Civelli ist der Familienname folgender Personen:
 Olivier Civelli (* im 20. Jhd.), Molekularbiologe
 Renato Civelli (* 1983), argentinischer Fußballspieler